Pablo L. Sidar ist der Name folgender Personen:

* Pablo L. Sidar, Spitzname von Pablo Sidar Escobar (1897/1899–1930), mexikanischer Pilot, Luftakrobat und Schauspieler 

Pablo L. Sidar steht für:

 Pablo L. Sidar (Chiapas), Ort in Mexiko
 Pablo L. Sidar (Tabasco), Ort in Mexiko
 Pablo-L.-Sidar-Flughafen in Apatzingán de la Constitución, Mexiko